Bloodhounds of Broadway peut nommer :

 Bloodhounds of Broadway, titre original de Gosses des bas-fonds, film musical américain réalisé par Harmon Jones, sorti en 1952 ;
 Bloodhounds of Broadway, titre original de Il était une fois Broadway, film américain réalisé par Howard Brookner, sorti en 1989, sans lien avec le précédent.